Ресендес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ресендес, Хосе Луис (род. 1978) — мексиканский актёр и модель.
 Ресендес, Эдсон (род. 1996) — мексиканский футболист.